Skelton (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Skelton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire